Vīshgāh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Vīshkā (ort i Iran), Gilan, 
 Vīshkāh Sūqeh, ort, Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar